Ву́лиця Залі́ська— назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиці 
 Вулиця Заліська — вулиця в селі Богданівка.
 Вулиця Заліська — вулиця в селі Бохни.
 Вулиця Заліська — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Заліська — вулиця в смт Велика Димерка.
 Вулиця Заліська — вулиця в селі Залісся.
 Вулиця Заліська — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Заліська — вулиця в селі Нове Залісся.
 Вулиця Заліська — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Заліська — вулиця в селі Тарасівщина.
 Вулиця Заліська — вулиця в місті Харків.

Провулки 
 Провулок Заліський — вулиця в селі Богданівка.
 Провулок Заліський — вулиця в місті Бровари.
 Провулок Заліський — вулиця в місті Сімферополь.